Karl Pfleger ist der Name folgender Personen:

* Karl Pfleger (Musiker) (1866–1952), österreichischer Musiker und Komponist
 Karl Pfleger (Theologe) (1883–1975), deutscher Theologe und Essayist
 Karl Pfleger (Mediziner) (1924–2013), deutscher Mediziner, Toxikologe und Hochschullehrer
 Karl Nikolaus Pfleger († 1688), deutscher Maler